Salisbury [sólzbry] má více významů:

 místo
 Salisbury – město v anglickém hrabství Wiltshire
 Salisbury – bývalý název pro Harare, hlavní město Zimbabwe
 Salisbury – město v americké Severní Karolíně

 jméno

 Jan ze Salisbury (1115–1180) – anglický filosof a teolog
 Eleonora Hollandová, hraběnka ze Salisbury (1386 – po r. 1413) – anglická šlechtična
 Richard Neville, 5. hrabě ze Salisbury (1400–1460) – vůdce Yorků během Války růží
 Robert Cecil, 1. hrabě ze Salisbury (1563–1612) – anglický politik
 William Cecil, 2. hrabě ze Salisbury (1591–1668) – anglický politik a vojevůdce
 Robert Cecil, 3. markýz ze Salisbury (1830–1903) – britský premiér
 James Edward Cecil, 4. markýz ze Salisbury (1861–1947) – britský politik
 Robert Cecil, 5. markýz ze Salisbury (1893–1972) – britský politik

 příjmení

 Sally Salisbury (1690–1724) – proslulá anglická prostitutka

 Mike Salisbury (* 1942) – anglický televizní producent
 Mike Salisbury – americký designér

 ostatní

 Salisbury FC – fotbalový klub ze Salisbury
 Salisbury City FC – fotbalový klub ze Salisbury
 Salisbury – album britské rockové skupiny Uriah Heep
 Typ 61 Salisbury – třída fregat Britského královského námořnictva

Rozcestníky - místopisné jméno